Hellström, Hellstroem eller Hellstrom har flere betydninger:

 Ronnie Carl Hellström – en tidligere svensk fodboldspiller
 Håkan Hellström – en musiker fra Gøteborg i Sverige